Venustocephala är ett släkte av svampar. Venustocephala ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Venustocephala